Hipparchia nemorivaga är en fjärilsart som beskrevs av Schultze 1900. Hipparchia nemorivaga ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nemorivaga